La Cavalerie de la Garde impériale du Premier Empire français ;
 La Cavalerie de la Garde impériale du Second Empire français.